L'area metropolitana di Firenze è una conurbazione dovuta alla continuità urbana ed alla forte interazione sociale ed economica  di alcuni comuni della città metropolitana di Firenze, provincia di Prato, provincia di Pistoia e lo stesso capoluogo toscano.

In totale l'area metropolitana di Firenze si estende su una superficie di 1.198,64 km² e conta una popolazione di 1.004.664 abitanti, di cui circa il 37% corrisponde alla città di Firenze (378.236). L'area ha una densità di popolazione pari a circa 973 ab/km². Attualmente è la quinta area metropolitana d'Italia dopo le aree metropolitane di Milano, Napoli, Roma e Torino.

L'area metropolitana ha valore esclusivamente statistico. Non c'è, e per ora non è previsto, nessun ente pubblico che comprenda l'intera area metropolitana. Paradossalmente, invece, la città metropolitana di Firenze comprende solo la metà dell'area metropolitana di Firenze, mentre include numerosi comuni che non fanno parte dell'area metropolitana.

Composizione

L'area metropolitana di Firenze comprende oltre alla città omonima 19 comuni, di cui i più importanti sono Prato, Pistoia, Scandicci, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio, come mostra la tabella seguente:

Voci correlate
 Area metropolitana Firenze - Prato - Pistoia

Firenze